Прову́лок Шаумя́на — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Провулок Шаумяна — провулок у місті Феодосія.

 Провулок Шаумяна — колишня назва провулку Сергія Параджанова в місті Києві.
 Провулок Шаумяна — колишня назва провулку Михайла Вербицького у місті Новоград-Волинський Житомирській області.
 Провулок Шаумяна — колишня назва провулку Сергія Білоуса у місті Первомайськ Миколаївської області.

Вулиці, названі на честь людей
Провулки